Змагання з плавання на дистанції 400 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулись 23 липня і складались з попередніх запливів та фіналу. Чемпіонський титул захистив китайський плавець Сунь Ян.

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 09:43.

Фінал
Фінал відбувся о 17:32.

Примітки 

400 метрів вільним стилем (чоловіки)